Mueang Samut Prakan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Prakan, Thailanda, cu o populație de 518.787 de locuitori și o suprafață de 190,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon). Orașul (thesaban nakhon) Samut Prakan acoperă întregul tambon Pak Nam. 

The missing geocodes in the table are the tambon which were split off at the creation of Amphoe Phra Samut Chedi.

Referințe

Amphoe în provincia Samut Prakan